Carmelo Bossi (1939 – 2014), boxeur italien ;
 Costante Adolfo Bossi (1876 – 1953), organiste et compositeur italien ;
 Elia Bossi (1994 –), joueur italien de volley-ball
 Erma Bossi, née Erminia Bosich (1875 – 1952), peintre italienne ;
 Giuseppe Bossi (1777 – 1815), peintre italien ;
 Giovanni Battista Bossi (1864 – 1924), architecte italien ;
 Johann Dominik Bossi (ou Domenico Bossi, 1767-1853), peintre italien ;
 Joseph Bossi (1911–19??), footballeur suisse ;
 Joseph Aurèle de Bossi (1758 – 1824), homme politique français ;
 Laura Bossi (1950 – ),  neurologue, spécialiste de l'épilepsie et des maladies neurodégénératives, et historienne des sciences d'origine italienne ;
 Luc Bossi (1972 – ), scénariste et écrivain français ;
 Marcel Bossi (1960 –), footballeur international luxembourgeois ;
 Marco Enrico Bossi (1861 – 1925), organiste, compositeur, improvisateur et pédagogue italien ;
 Paolo Bossi (1832 – 1884), homme politique italien ;
 Umberto Bossi (1941 –), homme politique italien.

Édition 
 Betty Bossi, cuisinière fictive créée par le groupe Unilever ; elle a donné son nom à une maison d'édition.